Дженнифер Уэстфелд (; род. , Гилфорд) — американская актриса, режиссёр, сценарист.

Биография 
Дженнифер Уэстфелд родилась 2 февраля 1970 года в городе Гилфорд, штат Коннектикут, США, в семье терапевта и инженера-электрика. Окончила среднюю школу Гилфорд в Коннектикуте и училась в Йельском университете. После окончания колледжа она некоторое время играла в театре. В середине 1990-х годов Дженнифер переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Фамилия Дженнифер происходит от шведского дворянина (фамилия пишется Wästfeldt), и она, таким образом, указана в шведской книге пэров.

Личная жизнь 
С 1997 по 2015 год Дженнифер жила гражданским браком с актёром Джоном Хэммом.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Гилфорда (Коннектикут)
Выпускники Йельского университета
Киноактрисы США